Bertrand – imię męskie
 J. Bertrand – francuski pływak, medalista olimpijski
Miejscowości w USA:
 Bertrand – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Mississippi
 Bertrand – wieś w stanie Nebraska, w hrabstwie Phelps
Gminy w USA:
 Bertrand (ang. Bertrand Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Berrien